Алекса́ндр Васи́льевич Григо́рьев:
 Григорьев, Александр Васильевич (1848—1908) — российский биолог, географ, этнограф.
 Григорьев, Александр Васильевич (1895—) — русский и советский искусствовед, историк, москововед и счетовод.
 Григорьев, Александр Васильевич (1947—2008) — советский и российский тренер по боксу.